L'église Saint-Yves est le nom de plusieurs églises ou chapelles consacrées à l'un des , dont :

Églises 
 l’église Saint-Yves de Plounéour-Ménez (Finistère) ;
 l’Église Saint-Yves de Plouray (Morbihan) ;
 l’église Saint-Yves au carrefour des Quatre-Routes à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) ;
 l’Église Saint-Yves-des-Bretons () à Rome ;
 l’Église Sant'Ivo alla Sapienza (Saint-Yves-de-la-Sagesse) à Rome ;
 l'Église Saint-Yves à Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
 l'Église abbatiale Saint-Yved à Braine (Aisne) ;
 l'Église Saint-Yves à La Roche-Maurice (Finistère) ;
 l’Église Saint-Yves à Sillery (Québec, Canada).

Chapelles

Édifices 
 la Maison de Saint-Yves au Croisic (Loire-Atlantique) ;

Autres 
 Saint-Yves-de-Vérité.